Sweden Hockey Games 2020, byly hrány mezi 6. až 9. únorem 2020.

Zápasy

Tabulka 

2020
Lední hokej v roce 2020
Sport ve Švédsku v roce 2020